

Geografia 
 Sikes – comune degli Stati Uniti d'America in Louisiana

Persone 
 Alfred C. Sikes – politico statunitense
 Cynthia Sikes – attrice statunitense
 Dan Sikes – golfista statunitense
 Robert L. F. Sikes – politico statunitense

Altro 
 Bill Sikes – personaggio del romanzo Oliver Twist

Pagine correlate 
 Sykes